Жупа може да се отнася за:

 Жупа, средновековна административно-териториална единица
 Жупа (област)